Александр Серебров:
 
 Серебров, Александр Иванович (1895—1980) — советский онколог, гинеколог, академик АМН СССР (1957), Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Серебров, Александр Леонтьевич (1887—?) — советский военный медик, бригврач, репрессирован.